Papoila ou papoula é o nome vulgar atribuído:
De um modo geral, às plantas da família Papaveraceae;
Mais especificamente, ao género Papaver, incluindo:
Papaver somniferum ou papoila-dormideira;
Papaver rhoeas ou papoila-comum

São ainda designadas como papoilas, as espécies:
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus mutabilis ou rosa-louca.

Outras espécies
Papoila-da-califórnia (Eschschlzia californica)
Papoila-das-praias (Glaucium flavum)
Papoila-das-searas (Papaver rhoeas)
Papoila-de-duas-cores (Hibiscus mutabilis)
Papoila-de-espinho (Argemone mexicana)
Papoila-de-holanda (Papaver nigrum)
Papoila-de-méxico (Argemone mexicana)
Papoila-de-são-francisco (Hibiscus cannabinus)
Papoila-do-são-francisco (Hibiscus cannabinus)
Papoila-dos-cereais (Papaver rhoeas)
Papoila-espinhosa (Argemone mexicana)
Papoila-ordinária (Papaver rhoeas)
Papoila-pelada (Papaver somniferum)
Papoila-pontuda (Glaucium flavum)
Papoila-vermelha (Papaver rhoeas)
Papoila-vermelha-dos-campos (Papaver rhoeas)

Desambiguação

A Papoila e conhecida por várias nomes dentre eles: rosa-louca (Hibiscus mutabilis) é um arbusto semi-lenhoso, ereto, ramificado, alcançando até 4 metros de altura, também designado como malva-rosa, aurora, amor-dos-homens, mimo-de-vénus, papoila, papoula-de-duas-cores, rosa-branca, rosa mudança, rosa-de-são-francisco e rosa-paulista. Originário da China, é muito cultivado como ornamental.
Folhas
Típicas das Malvaceae, são denteadas, ásperas e decíduas em regiões temperadas.
Flores
São laterais, grandes, isoladas, abundantes na primavera-verão. O nome mutabilis vem do fato das flores abrirem de manhã brancas e, com o fluir do dia, ficarem róseas. Existem também variedades com numerosas pétalas dobradas.